

Geografia 
 Vegni – Paese situato in Piemonte nella provincia di Alessandria, frazione del comune di Carrega Ligure.

Cognomi 
 Vegni – nobile famiglia senese